Hoisberg ist der Ortsname von

 Hoisberg (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hoisberg (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern